Termine generico in lingua francese assimilabile all'italiana tangenziale
 Boulevard périphérique di Parigi, strada a scorrimento veloce che circonda la capitale francese
 Boulevard périphérique di Caen, altresì codificata come Route Nationale 814  che circonda la città di Caen